Нижняя Маза — название населённых пунктов в России:

 Нижняя Маза — село в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Нижняя Маза — село в Радищевском районе Ульяновской области.